Oregón Televisión (TV) es un programa de humor que se emite en la cadena autonómica aragonesa Aragón TV desde el 10 de enero de 2008. Está producido y realizado por Zap Zap Media desde la temporada 8.

El programa dio su salto nacional en agosto de 2020: los días 11 y 16 se emitió simultáneamente en Telecinco y Factoría de Ficción el primer día, y en Cuatro y Factoría de Ficción el segundo día; y a partir del día 17 pasó a emitirse diariamente en Factoría de Ficción. Fue un fracaso de audiencia, por lo que finalizó sus emisiones en Factoría de Ficción el 19 de diciembre de 2020.

Empresas implicadas 
Distintas empresas están o han estado implicadas en el desarrollo del programa. Estas son o han sido:
 Lobomedia: encargada de la producción desde la temporada 1 hasta la temporada 5 en solitario y desde la temporada 6 hasta la temporada 7 asistida por otras empresas. Tras formar parte del grupo audiovisual Cuatro Barras entre 2011 y 2012, desapareció en 2013 por problemas económicos.
 Zeta Audiovisual: encargada de la producción durante la temporada 6, como asistente de Lobomedia.
 Factoría Plural: encargada de la producción durante la temporada 7, como asistente de Lobomedia.
 Zap Zap Media: encargada de la producción desde la temporada 8 en adelante. Fue fundada en 2013 como sucesora de Lobomedia.
 Langa's Estilistas: encargada del maquillaje y la peluquería desde la temporada 1 en adelante.
 Televisión Autonómica de Aragón (CARTV), a través de Aragón Televisión: encargada de la emisión desde la temporada 1 en adelante.

Equipo del programa

Creación 
 Félix Zapatero

Reparto principal 
 Javier Coronas (1.ª-4.ª temporada; colaborador especial en su última temporada)
 Jorge Asín (1.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Marisol Aznar (1.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Pablo Lagartos (1.ª temporada en adelante)
 Yolanda Blanco (1.ª-5.ª/7.ª-11.ª/11.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Alfonso Palomares (1.ª temporada en adelante)
 Laura Gómez-Lacueva (1.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Ana García Arnaiz (1.ª-2.ª temporada; 3.ª-4.ª temporada como artista invitada; también voces superpuestas)
 David Angulo (1.ª temporada en adelante; voces superpuestas principalmente)
 Francisco Fraguas (2.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Luis Rabanaque (2.ª temporada en adelante; primeros episodios de la 2.ª temporada como artista invitado; también voces superpuestas)
 Alfonso Pablo Urbano (2.ª temporada en adelante; primeros episodios de la 2.ª temporada como artista invitado; también voces superpuestas)
 Chavi Bruna (7.ª temporada en adelante; también voces superpuestas)
 Rafa Blanca (12.ª temporada en adelante; 4.ª/6.ª-7.ª/11.ª temporada como artista invitado)
 Rafa Maza (14.ª temporada en adelante)
 Encarni Corrales (17.ª temporada en adelante; 7.ª temporada como artista invitada) * Pablo García Villaescusa

Dirección 
 José Antonio Videgaín (1.ª-2.ª temporada)
 Samuel Zapatero (2.ª-4.ª/7.ª temporada en adelante)
 Jorge Asín (5.ª-6.ª temporada)
 Marisol Aznar (5.ª-6.ª temporada)
 Patricia Arasa (ayudante de dirección, 1.ª temporada en adelante)

Guion 
 Jorge Asín (1.ª temporada en adelante)
 Marisol Aznar (1.ª temporada en adelante; también coordinadora de guion)
 Javier Coronas (1.ª-2.ª temporada)
 José Antonio Videgaín (1.ª-4.ª temporada)
 Francisco Fraguas (3.ª/7.ª-11.ª temporada)
 David Terrer (3.ª temporada)
 Alfonso Palomares (4.ª/7.ª-11.ª temporada)
 Luis Rabanaque (4.ª/7.ª-11.ª temporada)
 María Miranda (12.ª temporada en adelante)
 Samuel Zapatero (13.ª temporada en adelante)

Contenidos 
 José Luis Noguero (jefe de contenidos, 1.ª temporada en adelante)

Producción ejecutiva 
 Pepe Tricás (jefe de producción, 1.ª-7.ª temporada)
 Verónica Casas (1.ª-7.ª temporada)
 María Mengual (8.ª temporada en adelante)
 Silvia Gómez Jordana (productora delegada de Aragón TV, 1.ª-3.ª temporada)
 Ana Rosel (productora delegada de Aragón TV, 4.ª-10.ª temporada)
 Patricia Bertol (productora delegada de Aragón TV, 11.ª temporada en adelante)
 Patricia Arasa (ayudante de producción, 1.ª-4.ª temporada)

Realización 
 Diego Martín (1.ª temporada en adelante)
 Ignacio Estopiñán (ayudante de realización, 1.ª temporada en adelante)

Edición y posproducción de audio 
 Martín Latas (1.ª temporada en adelante)
 Patricia Arasa (ayudante de posproducción, 1.ª-4.ª temporada)
 Ignacio Estopiñán (ayudante de posproducción, 1.ª-4.ª temporada)

Operación de cámara 
 Jorge Claver (1.ª temporada en adelante)
 Sergio Ibarra (1.ª temporada en adelante)
 José Luis Milián (1.ª temporada en adelante)

Infografía 
 Óscar Abadía (1.ª temporada en adelante)

Fotografía 
 Jorge Armengod (jefe de fotografía, 1.ª temporada en adelante)
 Jorge Bautista (jefe de fotografía, 8.ª temporada)
 David Rodríguez (ayudante de iluminación, 1.ª temporada en adelante)

Mantenimiento técnico 
 José Luis Milián (1.ª temporada en adelante)
 Alejandro Galindo (ayudante de mantenimiento técnico, 1.ª temporada en adelante)

Sonido en directo 
 Carlos Naya (1.ª-3.ª temporada)
 Manuel Escosa (4.ª temporada)
 Martín Latas (5.ª temporada en adelante)

Música y creación sonora 
 David Angulo (1.ª temporada en adelante)

Decoración y atrezzo 
 Ana Nicolás (1.ª temporada en adelante)
 Dani Nicolás (1.ª-2.ª/5.ª temporada en adelante)
 Estefanía Rodríguez (1.ª-2.ª/5.ª temporada en adelante)

Vestuario y atrezo 
 Ana Sanagustín (1.ª temporada en adelante)
 Arantxa Ezquerro (1.ª-4.ª temporada)
 Andrés Jarabo (1.ª-4.ª temporada)

Maquillaje y peluquería 
 Virginia Maza (1.ª-4.ª temporada)
 Begoña Sierra (1.ª-4.ª temporada)
 Irene Tudela (5.ª temporada en adelante)
 Abilio Langa (5.ª temporada en adelante)

Comunicación 
 José Antonio Videgaín (jefe de comunicación, 3.ª-4.ª temporada)

Planteamiento 
Anexo: Secciones de Oregón Televisión

En estos momentos, Oregón TV se convierte en una comunidad de vecinos. Por supuesto, los vecinos son viejos conocidos nuestros: Roque y Adela, Conchito y Mari Ramona, la familia Gálvez y el Comando Almogávar, quienes perpetran sus sketches en un distendido ambiente de entrañable hogar con olor a pino y vertebrarán el programa con su particular idiosincrasia oregonesa.

Su nombre está diseñado para producir en los espectadores algo que funciona siempre en las televisiones autonómicas: reírse de sí mismos y, en este caso, doblemente, ya que lo hace como comunidad y como televisión.

Pero no se intenta hacer el humor tópico aragonés, de baturro; el perfil de su humor intenta hacer del surrealismo y el absurdo las bases de su creación.

Temporadas y programas 
Anexo: Temporadas y programas de Oregón Televisión

Notas: número en redonda, definitivo; número en cursiva, provisional

Reconocimientos 
 Pregoneros de las Peñas de Zaragoza (2010).
 Premio Comedia Aragonesa (2012).
 Premio Corona de Aragón (2013).
 Premio Estrella de Aragón (2013).
 Premio 3 de Abril a la Cultura (2013).
 Aragonés Relevante del Centro Aragonés de Valencia (2013).
 Pregoneros de las Fiestas del Pilar (2013).
 Infanzón del Año (2014).
 Premio Villa de Almunia (2014).
 Premio Iris de la ATV al mejor programa de entretenimiento autonómico (2014).
 Premio Pairón de la Asociación de Amigos de Lechago (2014; compartido con Emilio Gastón).
 Premio OCA honorífico (2015).
 Premio Pello Sarasola de la FORTA (2016).
 Premio José Antonio Labordeta (2021).

Enlaces externos 
 Página oficial del programa
 Apartado de la página Aragón TV a la carta dedicado al programa

Programas de Aragón TV
Programas de televisión iniciados en 2008